Драголюб Чирич (; 12 ноября 1935, Нови-Сад — 16 августа 2014) — сербский, ранее югославский журналист, шахматист, гроссмейстер (1965). 

Чемпион страны среди юношей (1954). В составе команды Югославии участник Всемирных шахматных олимпиад (1966 и 1968). В 1961 году участник зонального турнира ФИДЕ в Марианске-Лазне — 6-7-е место. Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Загреб (1961) — 5-е; Ростов-на-Дону (1961) — 5-6-е; Скопье (1962) — 4-е; Сочи (1965) — 3-е; Сараево (1966 и 1968) — 1-2-е; Бевервейк (1967) — 3-е; Афины (1968) — 2-е; Белград (1972) — 3-4-е; Коста-Брава (1975) — 1-4-е; Трстеник (1978) 3-е места.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Литература

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Югославии
Шахматисты Сербии